Nemi kan syfta på:

 Nemi (tecknad serie) – en norsk tecknad serie
 Nemi (tidning) - en svensk serietidning

Geografi

Italien 

 Nemi, Italien, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Lago di Nemi – en sjö vid staden Nemi i Italien

Robotskapade Italienförgreningar